South Holland kan syfta på:

 South Holland, England - ett distrikt i Lincolnshire, England
 South Holland, Illinois - en ort i Illinois, USA
 Zuid-Holland - en provins i Nederländerna